Миловице могу бити:

 Миловице (Нимбурк), град у округу Нимбурк, Средњочешки крај, Чешка Република
 Миловице (Брецлав), насељено мјесто у округу Брецлав, Јужноморавски крај, Чешка Република